Explicit en narratologie ;
Explicit, le second album studio de Marina Kaye.